Лю Юн:
 Лю Юн (; 987—1053) — китайский поэт времён империи Сун.
 Лю Юн (; 1719—1805) — китайский политик и каллиграф времён империи Цин.
 Тони Лю Юн (; род. 1952) — гонконгский кинематографист.
 Лю Юн (; род. 1975) — китайский бадминтонист.